Харкевич:
 Харкевич Валеріян (1890—1950) — польський письменник, прозаїк, історик.
 Харкевич Едвард (1855—1913) — галицький педагог.
 Харкевич Олександр Олександрович (1904—1965) — російський фізик-кібернетик.
Прізвища